Exposed est le titre de plusieurs œuvres :

Musique

Vidéo 

 , vidéo de Kiss (1987) ;
 , vidéo de Mike Oldfield (1979).

Album 

 , album de Boom Boom Satellites, sorti en 2007 ;
 , album de Chanté Moore, sorti le  ;
 , album de Coco Lee, sorti en  ;
 Exposed, album de Kristinia DeBarge, sorti le  ;
 Exposed, double album de Mike Oldfield, rendant compte de sa tournée européenne de 1979, sorti le  ;
 Exposed, album de Vince Neil ,sorti le .

Télévision 

 , titre original de Vulnérables,  de la  d ;
 , émission de télévision américaine de speed-dating diffusée du  à 2008 sur  ;
 , programme télévisé canadien diffusé depuis le  sur .

 Cinéma 

 , film américain de George Blair, sorti en 1947 ;
 Exposed, film américain de James Toback, sorti en 1983 ;
 , comédie américaine de Misti Barnes, sorti en 2003 ;
 , film documentaire américain de Beth B., sorti en 2003.
 Suspicions''' (Exposed''), thriller américain de Gee Malik Linton, sorti en 2016.

Voir aussi